Ел Дике има више значења:

 Ел Дике (Прогресо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Дике, Сан Хосе де лос Риос (Тототлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Дике (Мијакатлан), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Ел Дике, Ел Вијехо (Салинас Викторија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Дике (Сан Мигел Сојалтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Дике, Орасио Уријас Нафарете (Ел Фуерте), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Дике (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику